Złote pokolenie piłkarzy bułgarskich
 Złote pokolenie piłkarzy chorwackich
 Złote pokolenie piłkarzy francuskich
 Złote pokolenie piłkarzy greckich
 Złote pokolenie piłkarzy portugalskich
 Złote pokolenie piłkarzy rumuńskich
 Złote pokolenie piłkarzy słoweńskich
 Złote pokolenie piłkarzy tureckich

en:Golden Generation